Miejscowości w USA:
 Baltimore – miasto w stanie Maryland
 Baltimore – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Baltimore – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w USA:
 Baltimore (ang. Baltimore Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Baltimore (ang. Baltimore Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Baltimore (ang. Baltimore Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Baltimore (ang. Baltimore County) – w stanie Maryland

Osoby
 George Calvert, 1. baron Baltimore
 Cæcilius Calvert, 2. baron Baltimore
 Charles Calvert, 3. baron Baltimore
 Benedict Leonard Calvert, 4. baron Baltimore
 Charles Calvert, 5. baron Baltimore
 Frederick Calvert, 6. baron Baltimore

Okręty:
 USS Baltimore

Samoloty:
 Martin Baltimore

Kluby piłkarskie:
 Baltimore Saint-Marc